Enewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Enewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen